Васи́лий Ларио́нов:
 Ларионов, Василий Иванович (1699 — около 1777) — адмирал (1764), генерал-кригскомиссар.
 Ларионов, Василий Петрович (1917—1945) — Герой Советского Союза.